Джексон, Тони ():
  (1931—1982) — американский боксёр.
  (1926—1979) — американский музыкант.
  (1898—1975) — английский футболист, вратарь.
 Джексон, Томми (род. 1946) — североирландский футболист и футбольный тренер.